Beth Shalom puede referirse a:

Gran Sinagoga Bet Shalom, en La Habana
Sinagoga Beth Shalom, en Atenas
Sinagoga Beth Sholom, en Filadelfia
Valle Beth Shalom, en Encino (Los Ángeles)